Националният отбор по футбол на Парагвай представлява страната в международните футболни срещи. Контролира се от Парагвайската футболната асоциация (ПФА). Парагвай има седем участия на световни първенства, като най-доброто постижение е участие на три осминафинала и един четвъртфинал – през 1986, 1998,2002, и четвъртфинала през 2010. На Копа Америка има 32 участия, като два пъти става шампион. На Олимпиадата в Атина 2004 отборът завоюва сребърните медали.

История

Първи години (1900 – 1930) 
В първите години на 20 век считаният за основоположник на футбола в Парагвай нидерландец Уилям Паатс участва в основаването на първия парагвайски футболен клуб – Олимпия (Асунсион) през 1902 г. – и на Парагвайската футболна асоциация през 1906 г. Първият неофициален национален отбор е сформиран през 1910 г. за приятелски мач с аржентинския Херкулес (Кориентес), завършил при резултат 0:0. С годините пристигат все повече покани за приятелски мачове и ПФА решава да създаде официален национален отбор. За цветове на екипите са избрани цветовете на парагвайското знаме – фланелки на червени и бели райета и сини гащета. През 1919 г. Парагвай приема поканата да участва на Копа Америка през 1921 г. и организира няколко приятелски мача преди началото на турнира. Първият от тях е на 11 март 1919 г. срещу отбора на Аржентина (1:5). Той се счита за първия мач на парагвайския национален отбор. В първия си мач от турнира Парагвай побеждава носителя на трофея Уругвай с 2:1, а в крайна сметка финишира на четвърто място. През 1930 г. Парагвай участва на Световното първенство в Уругвай, но след загуба от САЩ и победа над Белгия не успява да прескочи груповата фаза.

Първи успехи (1930 – 1970) 

Въпреки че не изиграва нито един официален мач за националния отбор, трябва да се спомене името на Арсенио Ерико. Той е считан за най-добрия парагвайски футболист на всички времена и записва името си в историята на аржентинския футбол като най-добрия голмайстор на аржентинското първенство, отбелязвайки 293 гола в 332 срещи. През 1933 и 1934 г. Ерико изиграва 26 неофициални приятелски мача за Парагвай, вкарвайки забележителните 56 гола.

След няколко добри изяви на Копа Америка, особено през 1947 и 1949, когато заема второто място, Парагвай участва на второто си Световно първенство – през 1950 в Бразилия. Червенобелите не успяват да излязат от групата си след 2:2 срещу Швеция и 0:2 срещу Италия.

Първият голям успех на Парагвай идва през 1953, когато печели Копа Америка без загубен мач. Гуараните побеждават Чили (3:0), Боливия (2:1) и Бразилия (2:1) и завършват наравно с Еквадор (0:0), домакините Перу (2:2) и Уругвай (2:2). Тъй като Парагвай и Бразилия имат по 8 точки, двата тима изиграват още един мач помежду си, в който Парагвай надделява с 3:2 и така печели първата си Копа Америка. Съставът на Парагвай в турнира е Алехандро Арсе, Милнер Аяла, Анхел Берни, Антонио Кабрера, Рубен Фернандес, Мануел Гавилан, Антонио Рамон Гомес, Иносенсио Гонсалес, Иренео Ермосия, Ериберто Ерера, Луис Лакаса, Викториано Легисамон, Пабло Леон, Робустиано Масиел, Доминго Мартинес, Дерлис Молинас, Рубен Носеда, Меланио Олмедо, Силвио Пароди, Карлос Адолфо Рикелме и Хуан Анхел Ромеро, а треньор е Мануел Флейтас Солич. По четири гола отбелязват Берни и Фернандес, три добавя Лопес, а по един – Ромеро, Леон и Галиван.

Следващото участие на Парагвай на Световно първенство е през 1958 в Швеция. Гуараните се класират за него след убедително представяне в квалификационната си група, включващо победа с 5:0 над Уругвай в решителния мач. Парагвай разполага с отлични нападатели в лицето на Хуан Агуеро, Хосе Пароди, Хуан Анхел Ромеро, Кайетано Ре и Флоренсио Амария и въпреки че вкарва по три гола на мач – 3:7 срещу Франция (Парагвай дори води с 3:2), 3:2 срещу Шотландия и 3:3 срещу Югославия – финишира на трето място в групата и отпада от турнира.

В следващите години по-забележителните успехи на Парагвай са второ (1963) и трето (1959) място на Копа Америка. За сметка на това Червенобелите дълго време не успяват да се класират на световно първенство.

Успехите продължават (1970 – 1990) 
Въпреки липсата на успехи на световно равнище, на континентално ниво представянето на Парагвай утвърждава страната като една от водещите футболни сили. През 1979 г. Олимпия печели първата си от общо три Копа Либертадорес, същата година Гуараните печелят Копа Америка за втори път в историята си. Парагвай финишира на първо място в трета група на Копа Америка след две победи над Еквадор (2:1 като гост и 2:0 като домакин) и две равенства с Уругвай (2:2 и 0:0). На полуфинала надделява над Бразилия с общ резултат 4:3 (2:1 и 2:2), а на финала – и над Чили след три мача: Парагвай печели домакинството си с 3:0, губи гостуването с 0:1, а третият мач на неутрален терен в Аржентина не определя победител (0:0 след продължения) и затова Парагвай е обявен за шампион по правилото за общ резултат. Героите за Червенобелите са Исабелино Акоста, Освалдо Акино, Алехандрино Арсе, Алсидес Баес, Роберто Кабаняс, Кристин Еугенио Сибилс, Аресио Колман, Адалберто Ескобар, Хуан Карлос Еспинола, Роберто Еладио Хернандес, Педро Нелсон Флейтас, Алдо Флорентин, Еваристо Исаси, Карлос Алберто Киесе, Арсенио Меса, Еугенио Морел, Виктор Морел, Хувенсио Осорио, Геронимо Овелар, Роберто Паредес, Амадо Перес, Мариано Песоа, Хулио Сесар Ромеро (Ромерито), Хуан Рамон Сандовал, Алисио Солалинде, Фламинио Соса, Уго Талавера, Хуан Баутиста Торалес, Луис Ернесто Торес, Тито Вера, Енрико Атанасио Виялба и Хуан Мануел Виялба; треньор е Ранулфо Миранда. Голмайстори за Парагвай са Е. Морел (4), Ромерито (3), В. Морел и Талавера (2), Осорио и Солалинде (1).

След 28-годишно прекъсване Парагвай записва ново участие на световно първенство – през 1986 в Мексико. Отборът завършва на второ място в групата си след победа над Ирак (1:0) и ревенства с Мексико и Белгия (съответно 1:1 и 2:2). Така Парагвай за първи път в историята си стига до осминафинал на световно първенство, където обаче отборът е безпомощен срещу Англия (0:3).

Златното поколение (1990 – 2006) 

За златно поколение в националния отбор на Парагвай се считат играчите от 90-те години на 20. век и първите години на 21 век. Към тях спадат Хосе Луис Чилаверт, Карлос Гавара, Селсо Аяла, Франсиско Арсе и Хосе Кардосо и др. Някои от тях стават известни на широката публика по време на олимпийския турнир по футбол в Барселона през 1992 г., когато парагвайският отбор стига до четвъртфинал. Те са в основата на успехите на Парагвай – след две неуспешни квалификационни кампании за Световните първенства през 1990 и 1994 г., Гуараните се класират на три поредни първенства. В квалификациите за СП 1998 Парагвай финишира на второ място след Аржентина. Отборът се класира за осминафиналите без загубен мач: две равенства 0:0 с България и Испания и победа над Нигерия с 3:1. Там Червенобелите губят от домакина и бъдещ шампион Франция с 0:1, след като французите отбелязват златен гол шест минути преди края на продълженията. Признание за класата на Парагвай е включването на Чилаверт и Гамара в идеалния отбор на първенството. През 2002 г. в Япония и Южна Корея Парагвай играе за трети път в историята си осминафинал (след 2:2 с Южна Африка, загуба от Испания с 1:3 и победа със същия резултат над Словения), но отново губи срещата в последните минути – този път от бъдещия вицишампион Германия с гол в 88-ата минута. На СП 2006 парагвайците не успяват да прескочат груповата фаза след две загуби с по 0:1 срещу Швеция и Англия и победа с 2:0 над Тринидад и Тобаго.

След 2006 година 

След оттеглянето на играчи като Чилаверт, Гамара, Аяла, Арсе и др., бъдещето на отбора се гради около новото поколение футболисти, някои от които печелят сребърните медали на Олимпиадата в Атина през 2004 г. Звездите на сегашния отбор са Роке Санта Крус, Нелсон Валдес, Хулио Дос Сантос, Хосе Монтиел и Оскар Кардосо.

Представяне на големите форуми

Световни първенства 

* Включени са мачовете, определили победител след продължения
** Включени са мачовете, завършили с изпълнения на дузпи
*** Не са включени голове при изпълнението на дузпи

Участия на Копа Америка 

* Включени са мачовете, определили победител след продължения
** Включени са мачовете, завършили с изпълнения на дузпи
*** Не са включени голове при изпълнението на дузпи
**** Уругвай, Бразилия и Парагвай завършват с еднакви показатели, но допълнителен мач за определяне на шампиона играят само Бразилия и Парагвай, защото Уругвай се оттегля поради лошото съдийство.
***** Парагвай и Бразилия завършват с еднакъв брой точки и играят допълнителен мач за определяне на шампиона.
****** Първенствата през 1975, 1979 и 1983 г. не се провеждат в една страна домакин, а на разменено гостуване.
******* На финала Парагвай и Чили си разменят по една победа и играят трети мач на неутрален терен, който завършва 0:0 след продължения и затова Парагвай е обявен за шампион по правилото за общ резултат.
******** Парагвай получава правото като действащ шампион да се включи направо в полуфиналите.

Почетни листи 
 До 12 юни 2018

Участия

Голмайстори

Актуален състав 
Списък на футболистите, получили повиквателни за мачове през 2008 г.

Известни бивши играчи 
 Анхел Берни
 Арсенио Ерико
 Аурелио Гонсалес
 Герардо Ривас
 Денис Каниса
 Еугенио Морел
 Естанислао Стрънуей
 Кайетано Ре
 Карлос Гамара
 Мануел Флейтас Солич
 Мигел Анхел Бенитес
 Роберто Акуня
 Роберто Кабаняс
 Роберто Фернандес
 Сатурнино Аруа
 Селсо Аяла
 Флоренсио Амария
 Франсиско Арсе
 Хосе Кардосо
 Хосе Луис Чилаверт
 Хуан Баутиста Виялба
 Хуан Баутиста Торалес
 Хулио Сесар Енсисо
 Хулио Сесар Ромеро (Ромерито)

Стадион 

Националният стадион на Парагвай се нарича Естадио Дефенсорес дел Чако () и се намира в столицата Асунсион Капацитетът му e 36 хил. зрители, а в миналото е събирал над 50 хил. Официалното му откриване е през 1917 г. Тогава стадионът се казва Естадио де Пуерто Сахония – на името на квартала, в който се намира. След като Уругвай печели златните медали на Олимпиадата през 1924 г., Парагвайската футболна асоциация решава да прекръсти стадиона на Уругвай, но по-късно е върнато старото му име. По време на Войната за Гран Чако между Парагвай и Боливия той служи като склад за муниции и за сборен пункт на войската. След войната стадионът е прекръстен на Дефенсорес дел Чако (Защитниците на Чако) в чест на парагвайските бойци, спечелили войната.

Мениджъри

България – Парагвай 
Парагвай и България са изиграли само един мач помежду си. Той е от група D на СП 1998 и завършва при резултат 0:0. Любопитен факт е, че вратарят на Парагвай Чилаверт изпълнява пряк свободен удар, спасен от Здравко Здравков, и по този начин става първият вратар, изпълнил пряк свободен удар на Световно първенство и малко не му достига да стане и първият вратар, отбелязал гол на Световно първенство.

Източници

Външни препратки 
  Официален сайт на Парагвайската футболна федерация

Парагвай, Национален отбор по футбол